To je seznam ameriških zveznih držav in ozemelj ZDA, razvrščenih po njihovem bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca. Urad Združenih držav za ekonomsko analizo (BEA) opredeljuje BDP po državah kot "vsoto dodane vrednosti vseh industrij v državi."

Seznam

Zemljevid 
To je zemljevid ameriških zveznih držav po nominalnem BDP na prebivalca v ameriških dolarjih, 2019.

Glej tudi 

 Seznam ameriških zveznih držav in ozemelj po BDP
 Seznam ameriških zveznih držav po ameriškem indeksu človekovega razvoja
 Primerjava med državami ZDA in suverenimi državami po BDP (nominalnem) na prebivalca

Sklici 

Gospodarstvo ZDA